Новинское се́льское поселе́ние  — бывшее муниципальное образование в составе Жирновского района Волгоградской области России.

Административный центр — село Новинка.

История 
Новинское сельское поселение образовано 21 февраля 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 1009-ОД.

Упразднено 17 марта 2019 года, в соответствии с Законом Волгоградской области № 15-ОД от 07.03.2019. Территория вошла в состав Алёшниковского сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Адрес администрации: 403776, Волгоградская область, Жирновский район, с. Новинка, ул. Молодёжная, д. 6.

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте Жирновского района

Упразднённые сельские поселения Волгоградской области
Упразднённые муниципальные образования Жирновского района
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году